1-я Туркестанская кавалерийская дивизия — соединение кавалерии РККА, созданное во время Гражданской войны в России 1918—1920 годов. Являлось манёвренным средством в руках фронтового и армейского командования для решения оперативных и тактических задач.

Состав 
1920-1922

1-я Туркестанская кавалерийская бригада (командир Мелькумов Яков Аркадьевич)

Командный состав 1-й Туркестанской кавалерийской дивизии 
 1-я Туркестанская кавалерийская дивизия

Начальники дивизии 
 Швецов Евгений Н. — с 12 декабря 1919 года по 16 октября 1920 года
 Дзякович Владимир, врид — с 16 октября 1920 года по 5 января 1921 года, с 24 апреля 1921 года по 29 апреля 1921 года
 Ионов В. М. — с 5 января 1921 года по 24 апреля 1921 года
 Занемойский Г., врид — с 29 апреля 1921 года по 4 августа 1921 года

Военкомы 
 Веденяпин Александр Павлович — с 1 февраля 1920 года по 13 августа 1920 года
 Августов, врид — с 13 августа 1920 года по 6 октября 1920 года
 Редер Адольф Яковлевич — с 6 октября 1920 года по 3 марта 1921 года
 Спасский, врид — с 3 марта 1921 года по 30 мая 1921 года
 Винокуров — с 30 мая 1921 года по 4 июня 1921 года
 Сабитов И. — с 4 июня 1921 года по 4 августа 1921 года

Начальники штаба 
 Волков Иван, врид — с 30 марта 1920 года по 27 апреля 1920 года, с 9 мая 1920 года по 1 июня 1920 года
 Мелькумов Яков Аркадьевич — с 27 апреля 1920 года по 9 мая 1920 года
 Дзякович В. — с 1 июня 1920 года по 16 октября 1920 года, с 5 января 1921 года по 24 января 1921 года
 Зырин Алексей, врид — с 16 октября 1920 года по 5 января 1921 года, с 24 января 1921 года по 10 марта 1921 года
 Никитин, врид — с 10 марта 1921 года по 25 марта 1921 года
 Шатов, врид — с 25 марта 1921 года по 31 марта 1921 года
 Буров, врид — с 31 марта 1921 года по 24 апреля 1921 года, с 29 апреля 1921 года по 3 мая 1921 года
 Занемойский Г. — с 24 апреля 1921 года по 29 апреля 1921 года
 Новиков Александр Ильич, врид — с 4 мая 1921 года по 15 июля 1921 года
 Курганов Георгий, врид — с 15 июля 1921 года по 4 августа 1921 года

В дивизии служили 
Самойленко Василий Филиппович, в 1920-23 начальник конно-вьючной пулеметной команды 25 кп 3 кд.

Примечания

Ссылки 
 Будённый Семён Михайлович. «Пройдённый путь» в 3-х томах
 С.Витошнев. «С. М. Будённый. Летопись.» (Биография)
 Сайт о С. М. Будённом
 Шамбаров Валерий Евгеньевич Белогвардейщина. 82. Последние победы Деникина.
 Деникин Антон Иванович Очерки русской смуты. Глава XX. Операции южных армий в начале 1920 года: от Ростова до Екатеринодара. Рознь между добровольцами и донцами.

Воинские части и формирования, созданные в 1919 году
Советская кавалерия во время Гражданской войны